In 2020 werd de 39ste editie van de Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie vond plaats van 7 augustus 2020 tot 29 januari 2021. Normaliter zou de competitie van 2 mei tot 28 november gespeeld worden, maar door de coronacrisis in Brazilië ging het seizoen later van star. Chapecoense werd kampioen en promoveerde naar de Campeonato Brasileiro Série A, net als de nummers twee tot vier. De laatste vier in de stand degradeerden.

Eindstand 

(1): Cruzeiro kreeg 6 strafpunten omdat ze Al-Wahda FC niet betaalden voor de speler Denílson

Topschutters

Externe link 
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Braziliaans competitievoetbal 2020